Дэнби:
 Ноа Далтон Дэнби (, род. 1974) — канадский актёр.
 (3415) Дэнби — астероид внешней части главного пояса.

См. также 
 Денби